Il singolare del torneo di tennis Nord LB Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Óscar Hernández che ha battuto in finale Nicolás Lapentti 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Florian Mayer (secondo turno)
 Rainer Schüttler (semifinali)
 Nicolás Almagro (quarti di finale)
 Tomas Behrend (primo turno)

 Potito Starace (quarti di finale)
 Óscar Hernández (Campione)
 Albert Montañés (primo turno)
 Alessio Di Mauro (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 2005